Perinetti – cognome italiano
 Giorgio Perinetti – dirigente sportivo italiano
 Juan Perinetti – calciatore e dirigente sportivo argentino
 Natalio Perinetti – calciatore argentino